Супер Б лига Србије је друга женска рукометна лига у Србији. Лигом управља Рукометни савез Србије. Супер Б лига Србије је формирана 2015. након расформирања бивше Мини ПРЛЖ.

Клубови у сезони 2018/19. 
У сезони 2018/19. ће учествовати следећих 12 екипа:

Резултати  
Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима  

Легенда:

Табела и статистика 

Легенда:

Успешност и форма тимова (календарски, а не по колима) 

Легенда:

 број се односи на коло у коме је меч одигa

Позиције на табели по колима  

Рукомет у 2018.
Рукомет у 2019.